See (Frans: District du Lac, Duits: Seebezirk) is een van de zeven districten van het Zwitserse kanton Fribourg. Het district is tweetalig.

Binnen het district liggen twee exclaves van het kanton Bern Münchenwiler en Clavaleyres. De gemeente Gurmels heeft een exclave in het kanton Bern, namelijk Wallenbuch.

Tot het district See behoren 17 gemeenten:

Geografie van Fribourg (kanton)
District van Zwitserland